Moruț se poate referi la una din următoarele localități din România:

 Moruț, Mureș
 Moruț, Bistrița-Năsăud